Fulton County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:

 Fulton County (Arkansas)
 Fulton County (Georgie)
 Fulton County (Illinois)
 Fulton County (Indiana)
 Fulton County (Kentucky)
 Fulton County (New York)
 Fulton County (Ohio)
 Fulton County (Pensylvánie)